Khost of Chost kan verwijzen naar:
  Khost (stad)
  Khost (provincie)